Adeline – variante del nome proprio di persona Adelina
Adeline – villaggio della contea di Ogle (Illinois, Stati Uniti d'America)
Adeline – canzone degli alt-J, dall'album Relaxer
Yves-Marie Adeline – scrittore francese